Флаг Бобровицкого района — официальный символ Бобровицкого района Черниговской области, утвержденный 28 декабря 2011 года решением Бобровицкой районной рады.

Описание 
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделенное горизонтально на три части: синюю, белую и зелёную. В центре, внутри красного креста с белой каймой, размещён герб района — красный щит с двумя золотыми саблями, с серебряными рукоятками, возложенные косым крестом. На зелёной треугольной главе золотой бобр держит серебряную ветвь.

См. также 
 Бобровицкий район

Ссылки 
 Прапор Бобровицького району на сайті «Українська геральдика»

Флаги по алфавиту
Флаги районов Украины
Бобровицкий район
Флаги с изображением бобра
Флаги с изображением сабли